Коралловопалая литория, или коралловопалая квакша (), — вид лягушек из подсемейства Pelodryadidae.

Встречается в Западной Новой Гвинее (Индонезия), Папуа-Новой Гвинее на островах в проливе Торреса в северо-восточной Австралии и в Новой Зеландии (были ввезены), ведет сумеречный образ жизни.

Рацион составляют различные насекомые, мелкие рептилии, рыбы, лягушки.

Самки имеют длину тела до 13 см, самцы — до 7 см. Продолжительность жизни составляет до 15—20 лет. Популярна при содержании в террариумах.

Внешний вид 
Верхняя сторона тела ярко-травянисто-зеленая, нижняя — беловатая, за исключением внутренней стороны бедра, которая окрашена в бледно-буровато-красный цвет.

Радужная оболочка красивого золотого цвета.

Примечания 

 

Pelodryadidae
Земноводные Австралии и Океании
Домашние животные
Животные, описанные в 1790 году